Отоваска:
 Отоваска — местность в Кишинёве
 Отоваска — улица в Кишинёве

Кишинёв